Bausback ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Bausback (1884–1948), deutscher Bankier
 Friedrich Bausback (1811–1836), deutscher Schriftsteller und Theologe
 Johann Georg Bausback (1780–1851), deutscher Jurist
 Kurt Bausback (* 1960), US-amerikanischer Ruderer
 Winfried Bausback (* 1965), deutscher Politiker und Hochschullehrer